Michael Kesselring ist der Name folgender Personen:
* Michael Kesselring (Psychologe) (1889–1963), deutscher Rassenpsychologe, Sachbuchautor und Hochschullehrer
 Michael Kesselring (Eishockeyspieler) (* 2000), US-amerikanischer Eishockeyspieler